Il tabellone di doppio del Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2006, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2006, è stato vinto da Chanelle Scheepers e Aleke Tsoubanos. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Chin-Wei Chan e Wen-Hsin Hsu con il punteggio di 6-3, 7-64, 6-3.

Teste di Serie

  Maureen Drake /  Jane O'Donoghue (quarti di finale)
  Teryn Ashley /  Kristen Schlukebir (primo turno)

  Katarina Kachlikova /  Sarah Riske (primo turno)
  Soledad Esperon /  Kelly Liggan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2006